Acobamba — cidade no Peru
 Acobamba (província)
 Acobamba (Acobamba) — distrito do Peru
 Acobamba (Sihuas) — distrito do Peru
 Acobamba (Tarma) — distrito do Peru
 Santo Domingo de Acobamba (distrito) — distrito no Peru

Desambiguações de topônimos